Гальпе́рин Ефи́м Миха́йлович (род. , Днепропетровск) — режиссёр, сценарист кино и телевидения, продюсер, журналист, писатель.

Биография 
Закончил:
 Днепропетровский горный институт им. Артёма (Днепропетровск, 1970 год). Специальность — инженер-машиностроитель.
 Государственный институт театрального искусства им. Карпенко-Карого (Киев, 1979 год). Специальность — режиссёр кино.

Работал на студиях им. Довженко (Киев), Свердловской киностудии (Екатеринбург), Студии имени Горького (Москва). Член Союза кинематографистов СССР. Член Союза кинематографистов России. Член Киевского комитета драматургов. Член Московского комитета драматургов.

Написал пять сценариев для киножурнала «Ералаш», а также поставил ряд сюжетов в качестве режиссёра-постановщика.

С 1992 года живёт в США. Ведущий и продюсер этнического телевизионного канала WMNB (США), журналист, писатель.

Фильмография 
  — «Галка-профессор». Документальный фильм. Главный приз Всесоюзного кинофестиваля, СССР. Приз международного кинофестиваля в Белграде, Югославия. — автор сценария и режиссёр.
  — «Забота». Документальный фильм. Призы Всесоюзного кинофестиваля, СССР. — автор сценария и режиссёр
  — «Завтра». Документальный фильм. — автор сценария и режиссёр.
  — «Сочинение на вольную тему». Художественный фильм (Приз Всесоюзного фестиваля «Амирани» (Тбилиси). — автор сценария и режиссёр.
  — «Старик». Художественный фильм. Приз зрительских симпатий и приз жюри Международного фестиваля «Молодость» (Киев). — автор сценария и режиссёр.
  — «Вот такие чудеса». Музыкальная комедия. — режиссёр.
 — — «Ералаш». Киножурнал. — автор сюжетов и режиссёр.
  — «Дом с привидениями». Художественный фильм. Гран-При Международного фестиваля фильмов для детей (Аргентина), Призы фестивалей в Румынии и Германии. — режиссёр.
  — «Бля!». Сатирическая комедия. В кинопрокате и на телевидении также «Сэнит Зон», «Санитарная зона». Приз зрительских симпатий и Приз жюри Всесоюзного фестиваля кинокомедии «Золотой Дюк» (Одесса). — продюсер, соавтор сценария и режиссёр.
  — «Ребе». Документальный фильм. — продюсер, автор сценария и режиссёр.
  — «Роль соседа в истории». Документальный фильм. — автор сценария и режиссёр.
  — «Девять граммов чистого серебра». Документальный фильм. — автор сценария и режиссёр.
  — «Гарики и человеки». Документальный телевизионный сериал. — продюсер, соавтор сценария и режиссёр.

Книги 
 Опыты психоанализа. Бешенство подонка (Frenzy of scumbag)
 Аномалия, или Шполяр Зейде (Isaac and Margarita or Shpoler Zeyde)
 Вилла с видом на Везувий. Сиротки (Villa with view on Vesuvius.Orphans)

Примечания 

Выпускники Днепровской политехники
Выпускники театрального института имени Карпенко-Карого
Персоналии:Киностудия имени А. Довженко
Персоналии:Киностудия имени М. Горького
Персоналии:Свердловская киностудия